Die Liste der Abgeordneten zur Konstituierenden Nationalversammlung für Deutschösterreich umfasst die 159 Mandatare, die am 16. Februar 1919 in das als erstes in freier und gleicher Wahl berufene Parlament Österreichs gewählt wurden, weitere elf, die für Gebiete, in denen nicht gewählt werden konnte, einberufen wurden, sowie Nachrücker nach Todesfällen oder Mandatsverzicht. Insgesamt sind hier 189 Personen, davon elf Frauen, erfasst; von den Frauen waren neun Vertreterinnen der Sozialdemokratie, eine der Christlichsozialen und eine der Großdeutschen. Im Parlament waren jeweils 170 Abgeordnete tätig. Das Burgenland war kein Teil Deutschösterreichs und daher in der Konstituierenden Nationalversammlung nicht vertreten. Dieses Parlament hielt seine erste Sitzung am 4. März 1919, seine letzte am 1. Oktober 1920 ab.

Weblinks 
 Die ParlamentarierInnen seit 1918. Personensuche auf den Seiten des österreichischen Parlaments

001
Nationalrat01